I Got You es una frase en inglés que en español significa Te Tengo. Puede referirse a las siguientes obras musicales:

Canciones
I Got You (canción de Jack Johnson), canción de Jack Johnson.
I Got You (canción de Leona Lewis), canción de Leona Lewis.
I Got You (canción de Nick Carter), canción de Nick Carter.
I Got You (I Feel Good), canción de James Brown.
I Got You (canción de Bebe Rexha), canción de Bebe Rexha.

Álbumes
I Got You (I Feel Good) (álbum), un álbum de James Brown.